Батлеры () — англо-ирландский аристократический род, разделённый на несколько линий. Он вёл своё происхождение от англо-нормандского рода, который участвовал в Нормандском вторжении в Ирландию в XII веке. Варианты написания — Ле Ботелер и Ле Ботиллер. Первоначально Батлеры носили почётную наследственную должность главного виночерпия Ирландии. Родоначальник рода был Теобальд Уолтер, 1-й главный виночерпий Ирландии (1165—1206). Многие представители различных линий рода проживают в Европе и Северной Америке, многие члены семьи эмигрировали из Ирландии и Англии в последующие годы.

Происхождение 
Первоначально фамилией семьи была Уолтер. Первым представителем рода являлся Теобальд Уолтер (Теобальд Фицуолтер, Теобальд Батлер, Теобальд Уолтер Ле Бетелер), первый главный виночерпий Ирландии. Он также занимал должность главного дворецкого Англии и был высшим шерифом графства Ланкашир в 1194 году. Он участвовал в ирландских походах короля Англии Генриха II Плантагенета и его сына Иоанна Безземельного. Его старший брат, Хьюберт Уолтер стал архиепископом Кентерберийским, юстициарием и лордом-канцлером Англии. Во время правления короля Англии Генриха II Теобальд Уолтер (1165—1206) занимал наследственную должность виночерпия Ирландии, которую он получил от принца Джона, лорда Ирландии.

Батлеры 
Из старшей линии семьи происходят графы, маркизы и герцоги Ормонд. Родовая резиденция с 1391 года — замок Килкенни, графство Килкенни. До этого резиденцией рода был замок Гауран. Из Килкенни Батлеры контролировали близлежащие гэльские королевские Ормонд, Эйле, Икеррин и часть Осрайге. Главы семьи проживали в замке Килкенни до 1935 года.

Титулы 
Главы семьи носили наследственную должность главного виночерпия Ирландии. Главный виночерпий Ирландии Эдмунд Батлер (1268—1321) в 1315 году получил титул графа Каррика. Однако этот титул не унаследовал его сын и преемник, Джеймс Батлер (1304—1338). В 1328 году он получил от английского короля титул 1-го графа Ормонда в пэрстве Ирландии. Дополнительные титулы графа Ормонда: граф Оссори (1538) и виконт Тёрлс (1536). Джеймс Батлер, 12-й граф Ормонд (1610—1688), был главнокомандующим силами роялистов в Ирландии. В 1642 году он получил от короля Карла титул 1-го маркиза Ормонда (титул маркиза угас в 1758 году). В 1661 году для Джеймса Батлера был создан титул 1-го герцога Ормонда (пэрство Ирландии). В 1682 году он получил титул 1-го герцога Ормонда в пэрстве Англии. Титул герцога Ормонда в системе пэрства Англии был ликвидирован в 1715 году. Дополнительные титулы герцога Ормонда в системе пэрства Англии: граф Брекнок (1660) и барон Батлер (1660).

Джеймс Фицджеймс Батлер (1665—1745), стал преемником своего деда и 2-м герцогом Ормондом. В 1715 году он был обвинён в государственной измене и участии в якобитском восстании, лишён титулов и владений. Его английские пэрства были конфискованы. В 1745 году его младший брат, Чарльз Батлер, 1-й граф Арран (1671—1758), стал де-юре 3-м герцогом Ормондом (пэрство Ирландии). После его смерти в 1758 году титулы герцога Ормонда и маркиза Ормонда прервались. Джеймс Уондесфорд Батлер, 18-й граф Ормонд (1777—1838), в 1821 году получил титул барона Батлера из Ллантони (графство Монмутшир) в системе пэрства Великобритании на коронации Георга IV. Ранее, в 1816 году, для него был создан титул маркиза Ормонда в системе пэрства Ирландии. После его смерти в 1838 году титул маркиза прервался, а графский титул перешёл к его брату, Джону Батлеру, 19-му графу Ормонду, который в 1825 году получил титул маркиза Ормонда в системе пэрства Великобритании. В 1997 году титул маркиза Ормонда угас, а титул графа Ормонда находится в состоянии ожидания.

Владения 
Родовые владения Батлеров, графов Ормонд, находились на большей части графства Типперэри, Килкенни и частично Карлоу. Только графы Десмонды имели более обширные земельные владения, чем Ормонды в королевстве Ирландия. После успешного нормандского вторжения древние ирландские земли были присоединены к английской короне и превращены в баронства, которыми владели бароны, вассалы короны. Эти административные территории соответствовали túath (по-ирландски — «народ, племя») или trícha cét (по-ирландски — «тридцать сотен мужчин») Гэльской Ирландии. Однако иногда бароны объединяли под своей властью небольшие территории, или увеличивали владений без учёта более ранних границ. В нормандский период большинство гэльских вождей были убиты, изгнаны или не подчинялись нормандским лордам. В эпоху Тюдоров многие гэльские и старые английские лорды сохраняли свои владения, присягнув на верность английской короне.

Известные члены семьи 
 Теобальд Батлер, 1-й главный виночерпий Ирландии (1165—1206), был женат на Мод де Вавасор, у них было трое детей;
 Теобальд Ле Боттиллер, 2-й главный виночерпий Ирландии (1200—1230), сын предыдущего, был женат на Джоан де Мариско;
 Теобальд Батлер, 3-й главный виночерпий Ирландии (1224—1248), сын предыдущего, был женат на Маргарет де Бург, четверо детей;
 Теобальд Батлер, 4-й главный виночерпий Ирландии (1242—1285), сын предыдущего, женился на Джоан Фицджон Фицджеффри, у них было трое детей;
 Эдмунд Батлер, граф Каррик (1270—1321), сын предыдущего, женился на Джоан Фицджеральд, графине Каррик, у них было двое детей;
 Джеймс Батлер, 1-й граф Ормонд (1305—1338), сын предыдущего, был женат на Элеоноре де Богун, внучке короля Эдуарда I Плантагенета, у них было шесть детей;
 Джеймс Батлер, 2-й граф Ормонд (1331—1382), сын предыдущего, женился на Элизабет Дарси, у них было пятеро детей;
 Джеймс Батлер, 3-й граф Ормонд (ок. 1359—1405), сын предыдущего, женился на Анне Уэллс, у них было пятеро детей;
 Джеймс Батлер, 4-й граф Ормонд (1392—1452), сын предыдущего, женился на Джоан де Бошан, у них было трое детей;
 Джеймс Батлер, 5-й граф Ормонд (1420—1461), старший сын предыдущего;
 Джон Батлер, 6-й граф Ормонд (умер в 1478), младший брат предыдущего;
 Томас Батлер, 7-й граф Ормонд (1426—1515), младший брат предыдущего, женился на Энн Хэнкфорд.

Батлеры из Данбойна 
Титул барона Данбойна был создан в 1324 году для Томаса Батлера (1271—1239), третьего сына Теобальда Батлера, 4-го главного виночерпия Ирландии.

Известные члены семьи

 Томас Батлер, 1-й барон Данбойн (1271—1329)
 Эдмонд Батлер, 13-й барон Данбойн (1595—1640), сын Джона Батлера и внук Эдмонда Батлера, 12-го барона Данбойна
 Джон Батлер, 12-й/22-й Барон Данбойн (1731—1800), третий сын Эдмунда Батлера, 18-го барона Данбойна

Батлеры из Клонамиклона и Икеррина 
Эта линия происходила от Джона Батлера из Клонамиклона (1305—1330), младшего сына Эдмунда Батлера, 1-го графа Каррика (1268—1321), и Джоан Фицджеральд, графини Каррик (1282—1320). Он был младшим братом Джеймса Батлера, 1-го графа Ормонда (1304—1338). Из этой линии рода происходили виконты Икеррин и графы Керрик (2-я креация).

Известные члены семьи
 Пирс Батлер, 4-й виконт Икеррин (1679—1711), старший сын Джеймса Батлера, 3-го виконта Икеррина (ум. 1688). Он женился дважды: 1-я жена — достопочтенная Элис Бойль, 2-я жена — Оливия Сент-Джордж
 Томас Батлер, 6-й виконт Икеррин (1683—1720), младший сын Джеймса Батлера, 3-го виконта Икеррина. Он женился на Маргарет Гамильтон. У них был два сына
 Сомерсет Гамильтон Батлер, 1-й граф Каррик, 8-й виконт Икеррин (1718—1774), младший сын предыдущего. Он женился на Леди Джулиане Бойль. У них был один ребёнок. 8-й виконт Икеррин в 1744 году получил титул 1-го графа Каррика (вторая креация). Первым носителем титула был Эдмунд Батлер, граф Каррик.
 Генри Батлер, 2-й граф Каррик (1746—1813), сын предыдущего. Он женился на Саре Тейлор. У них было двое детей
 Сомерсет Батлер, 3-й граф Каррик (1779—1838), старший сын предыдущего. Он дважды женат и имел пятерых детей
 Джина Фратини (Джорджина Батлер, 1931—2017), английский модельер, внучка Чарльза Батлера, 7-го графа Каррика.

Батлеры из Кэйра 
Эта линия семьи происходит от Джеймса Батлера, 3-го графа Ормонда (ок. 1359—1405). Родовая резиденция — замок Кэйр, был построен на острове посреди реки Шур. Батлеры, барона Кэйр, контролировали большую часть баронства Иффа и Вест Оффа.

Известные члены семьи
 Томас Батлер из Кэйра (1448—1476), сын Пирса Батлера из Кэйра (1425—1464), правнук Джеймса Батлера, 3-го графа Ормонда

Бароны первой креации

 Томас Батлер, 1-й барон Кэйр (ум. 1558), старший сын Томаса Батлера из Кэйра. Его младший брат, Пирс Батлер (ум. 1539), стал родоначальником будущих баронов Кэйр
 Эдмунд Батлер, 2-й барон Кэйр (ум. 1560), сын предыдущего.

Бароны второй креации

 Теобальд Батлер, 1-й барон Кэйр (ум. 1596), сын Пирса Батлера и племянник 1-го барона Кэйра
 Томас Батлер, 2-й барон Кэйр (ум. 1627), сын предыдущего. Умер без наследников мужского пола
 Томас Батлер, 3-й барон Кэйр (ум. до 1648), сын Пирса Батлера, племянник 2-го барона и внук 1-го барона.

Батлеры из Палестауна и Роскрея 
Эта линия семьи происходит от Джеймса Батлера, 3-го графа Ормонда. Его второй сын, сэр Ричард Батлер (1395—1443), владел замком Полестаун в графстве Килкенни. У его сына Эдмунда Макричарда Батлера (1420—1464) было три сына: Джеймс, Уолтер и Джон. Старший сын, Джеймс Батлер (ум. 1487), был отцом Пирса Батлера, 8-го графа Ормонда (1467—1539). Его второй сын, Уолтер Батлер из Полестауна основал младшую линию. Его потомки носили титул баронетов из Палестауна. Питер Батлер из Роскрея, внук Уолтера Батлера из Палестауна, стал основателем баронов Икеррин (графство Типперэри).

Заметные члены семьи

 Сэр Ричард Батлер из Палестауна (1395—1443), второй сын Джеймса Батлера, 3-го графа Ормонда
 Уолтер Батлер из Палестауна, второй сын Эдмунда Макричарда Батлера (1420—1464) и внук предыдущего
 Питер Батлер из Роскрея, второй сын Эдмонда Батлера из Палестауна и внук предыдущего
 Уотер Батлер из Роскрея (ок. 1600—1634), сын предыдущего

Батлеры из Монтгаррета, Клугренана, Килкэша и Дуйске 
Общим предком этих линий был Пирс Батлер, 8-й граф Ормонд (1467—1539). От его старшего сына, Джеймса Батлера, 9-го графа Ормонда, ведут своё происхождение лини из Клугренана, Килкэша и Дуйске/Галмоя. От его младшего сына, Ричарда Батлера (1500—1571), ведут своё происхождение виконты Монтгаррет.

 Старшая линия графов Ормонд, наследники 8-го графа
 Линия Монтгаррет — наследники второго сына 8-го графа
 Линия Клугренан — наследники второго сына 9-го графа
 Линия Килкэш и Тёрлс — наследники третьего сына 9-го графа
 Линия Гарририкена — наследники третьего сына 11-го графа
 Линия Дуйске и Галмой — наследники 10-го графа

Батлеры из Монтгаррета 
Эта линия Батлеров является ответвлением линии Батлеров из Палестауна. Ричард Батлер, 1-й виконт Монтгаррет (1500—1571), был вторым сыном Пирса Батлера, 8-го графа Ормонда, и леди Маргарет Фицджеральд.

Известные члены семьи

 Ричард Батлер, 1-й виконт Монтгаррет (1500—1571)
 Эдмунд Батлер, 2-й виконт Монтгаррет (ок. 1562—1602), старший сын предыдущего
 Ричард Батлер, 3-й виконт Монтгаррет (1578—1651), сын предыдущего
 Эдмунд Батлер, 4-й виконт Монтгаррет (1595—1679), старший сын предыдущего
 Эдмунд Батлер, 10-й виконт Монтгаррет (умер в 1752), сын Эдмунда Батлера, 9-го виконта Монтгаррета
 Эдмунд Батлер, 11-й Виконт Монтгаррет (1745—1793), второй сын предыдущего
 Эдмунд Батлер, 1-й граф Килкенни, 12-й виконт Монтгаррет (1771—1846), старший сын предыдущего
 Генри Батлер, 13-й виконт Монтгаррет (1816—1900), сын достопочтенного Генри Батлера (1773—1842), внук 11-го виконта Монтгаррета
 Генри Батлер, 14-й виконт Монтгаррет (1844—1912), сын предыдущего
 Эдмунд Батлер, 15-й виконт Монтгаррет (1875—1918), сны предыдущего
 Пирс Батлер, 16-й виконт Монтгаррет (1903—1957), сводный брат предыдущего
 Ричард Батлер, 17-й виконт Монтгаррет (1936—2004), сын предыдущего
 Пирс Батлер, 18-й виконт Монтгаррет (род. 1961), старший сын предыдущего.

Батлеры из Клугренана 
Вторым сыном Джеймса Батлера, 9-го графа Ормонда, был сэр Эдмунд Батлер из Клугренан (1534—1602), который владел Клугренаном в окрестностях города Карлоу. Тиллеофелим находится недалеко от города Таллоу в графстве Карлоу. Замок Туллеофелим был построен Джеймсом Батлером, 4-м графом Ормондом.

Известные члены семьи
 Сэр Эдмунд Батлер из Клугренана (1534—1602),
 Теобальд Батлер, виконт Батлер из Туллеофелима (ок. 1570—1613), сын предыдущего
 Сэр Томас Батлер из Клугренана, 1-й баронет (ум. 1642), незаконнорождённый сын сэра Эдмунда
 Сэр Эдмонд Батлер из Клугренана, 2-й баронет, сын предыдущего.

Батлеры из Килкэша и Терлса 
Третий сын Джеймса Батлера, 9-го графа Ормонда, Джон Батлер получил во владение замок Килкэш в окрестностях Клонмела, графство Типперэри. Его наследники также носили титул графов и герцогов Ормонд, когда старшая линия семьи прервалась из-за отсутствия мужского потомства.

Известные члены семьи
 Джон Батлер из Килкэша (ум. 1570)
 Уолтер Батлер, 11-й граф Ормонд (1559—1632) сын предыдущего. Стал первым представителем этой лини семьи, который унаследовал титул графа Ормонда в 1614 году.
 Томас Батлер, виконт Терлс (1594—1619), сын 11-го графа, умер при жизни отца
 Джеймс Батлер, 1-й герцог Ормонд (1610—1688), сын предыдущего и внук 11-го графа Ормонда
 Томас Батлер, 6-й граф Оссори (1634—1680), сын предыдущего, умер при жизни отца
 Джеймс Батлер, 2-й герцог Ормонд (1665—1745), старший сын предыдущего и внук 1-го герцога Ормонда
 Чарльз Батлер, 3-й герцог Ормонд (1671—1758), младший сын 6-го графа Оссори
 Ричард Батлер из Килкэша (1615—1701), второй сын виконта Терлса и младший брат Джеймса Батлера, 1-го герцога Ормонда.

Батлеры из Гарририкена 
Эта ветвь является ответвлением ветви Килкэш. Гарририкен — таунленд в баронстве Ноктофер (графство Килкенни).

Известные члены семьи
 Уолтер Батлер из Гарририкена, старший сын Ричарда Батлера из Килкэша, правнук 11-го графа Ормонда
 Полковник Томас Батлер из Гарририкена (ум. 1738), старший сын Уолтера Батлера
 Джон Батлер, 15-й граф Ормонд (ум. 1766), сына полковника Томаса Батлера. Он унаследовал графский титул в 1758 году, когда последний член старшей линии из Килкэша, Чарльз Батлер (1671—1758), скончался, не оставив мужских потомков
 Джон Батлер из Гарририкена, второй сын Уолтера и брат полковника Томаса, внучатый племянник 1-го герцога Ормонда.
 Уолтер Батлер, 16-й граф Ормонд (1703—1783), сын предыдущего, двоюродный брат и преемник 15-го графа Ормонда.

Батлеры из Дуйске и Галмоя 
Линия Дуйске ведёт своё название от аббатства Дуйске в Грейгнамане (графство Килкенни). Галмой — село в баронстве Галмой, на северо-западе графства Килкенни. Родоначальник линии Джеймс Батлер из Дуйске, сын Джеймса Батлера, 9-го графа Ормонда.

Известные члены семьи
 Джеймс Батлер из Дуйске. Получил во вледние земли аббатства Дуйске после роспуска католических монастырей во время Английской Реформации.
 Пирс Фицтомас Батлер из Дуйске (ум. 1601), незаконнорождённый сын Томаса Батлера, 10-го графа Ормонда.
 Эдвард Батлер, 1-й виконт Галмой (ум. 1653), сын предыдущего. В 1646 году получил титул виконта Галмоя
 Пирс Батлер из Дуйске (ум. 1650), старший сын предыдущего
 Эдвард Батлер, 2-й виконт Галмой (1627—1667), сын предыдущего и внук 1-го виконта Галмоя
 Пирс Батлер, 3-й виконт Галмой (1652—1740), старший сын 2-го виконта. В 1697 году он был лишён титула и вынужден эмигрировать, не оставил мужского потомства
 Ричард Батлер из Галмоя, второй сын 2-го виконта Галмоя
 Полковник Джеймс Батлер (ум. 1770), сын предыдущего и внук 2-го виконта
 Эдмонд Батлер из Киллошулана (ум. 1691), младший сын Пирса Батлера из Дуйске (ум. 1650) и брат 2-го виконта Галмоя.

Генеалогия

Примечания

Ссылки 
 Родословная Батлеров